

Грэм Хэ́нкок (; род. 2 августа 1950, Эдинбург, Шотландия) — британский писатель и журналист, автор более десятка книг и двух документальных фильмов, снятых им для британского телеканала Channel 4. Методы и выводы Хэнкока практически не нашли поддержки со стороны учёных, которые признают его псевдоархеологом, а его книги — псевдонаучными.

К основным интересам Хэнкока принадлежат тайные загадки, каменные монументы или мегалиты, древние мифы и астрономические/астрологические данные прошлого. Основная тема, присутствующая в большинстве его книг,  — это возможная всеобщая связь с «материнской культурой», которая была источником всех древних цивилизаций. Книги Хэнкока переведены на 27 языков и изданы суммарным тиражом более 5 млн экземпляров. Одна из его самых известных книг — «Следы богов» — была опубликована также и на русском языке.

Биография 
Грэм Хэнкок родился 2 августа 1950 года в Эдинбурге. Детство и юность прошли в Индии, где его отец работал хирургом. Возвратившись в Великобританию в 1973 году, он с отличием окончил Даремский университет по специальности социология и начал карьеру журналиста. Хэнкок работал для таких известных британских газет, как The Times, The Sunday Times, The Independent и The Guardian. В период с 1976 по 1979 годы он был помощником редактора журнала New Internationalist, а с 1981 по 1983 годы — корреспондентом журнала The Economist в Восточной Африке. В 1996 году он появился в вызвавшей много полемики программе американского телеканала NBC The Mysterious Origins of Man («Таинственное происхождение человека»).

Вместе со своим бельгийским соавтором Робертом Бьювэлом сформулировал псевдонаучную пирамидологическую теорию корреляции расположения пирамид Гизы с тремя звёздами созвездия Ориона (пояс Ориона) в том виде, как они могли наблюдаться более 12 тысяч лет назад, и относит сооружение пирамид к этому времени.

В своей книге Supernatural: Meetings With the Ancient Teachers of Mankind (2005) Хэнкок исследует пещерное искусство эпохи палеолита в свете невропсихологической модели Дэвида Льюиса-Уильямса.

Влияние 
Немецкий режиссёр Роланд Эммерих в титрах к своему блокбастеру «2012» указал, что на создание фильма его вдохновила книга Хэнкока «Следы богов». В интервью лондонскому журналу Time Out Эммерих впервые узнал о теории смещения земной коры именно из этой книги.

Книги

См. также 
 Дэвид Фроули
 Майкл Кремо
 Ричард Томпсон

Примечания

Ссылки 
 
  Broadcasting Standards Commission — Synopsis of adjudication. Horizon: Atlantis Reborn (November 4, 1999)
 Horizon: Atlantis Reborn and the Broadcasting Standards Commission The BBC’s response to the Horizon programme debate.
 Brass, M., nd,  An analysis of the quality of Graham Hancock’s «science» , The Antiquity of Man Web Site.
 Brass, M., 2002,  Tracing Graham Hancock’s Shifting Cataclysm , Skeptical Inquirer. vol. 26, no. 4: 45-49.
 Carroll, R. T., 2009, Atlantis, The Skeptic’s Dictionary website.
 Fagan, N., nd, An Answer to Graham Hancock and Analysis of Hancock’s Position Statement on C-14 Dating, Papers, In the Hall of Ma’at website.
 Tonkin, S., nd, Some Astronomical Errors of Graham Hancock, The Astronomical Unit website.
 Flemming, N., nd, Review of Flooded Kingdoms of the Ice Age, Papers, In the Hall of Ma’at

Выпускники Даремского университета
Выпускники Общества Святого Катберта (Даремский университет)
Писатели Великобритании
Журналисты Великобритании
Авторы неакадемических исследований в истории
Исследователи психоделиков
Атлантологи
Псевдоархеология